Wesker ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Wesker (1932–2016), britischer Schriftsteller
 Hans Wesker (* 1950), deutscher Maler und Klangkünstler